Бук європейський, або лісовий, або звичайний (Fagus sylvatica L.) — вид квіткових рослин родини букових (Fagaceae).

Ботанічні пам'ятки природи 
 Бук європейський — м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область.
 Бук європейський — Вінницький район, Вінницька область.
 Бук європейський — Літинський район, Вінницька область.
 Бук європейський — Немирівський район, Вінницька область.
 Бук європейський — Тиврівський район, Вінницька область.